Aue (Saxônia) — localidade da Saxônia, Alemanha.
 Aue-Schwarzenberg — distrito da Saxônia, Alemanha.
 AUE ou Acto Único Europeu — tratado da União Europeia para forçar a realização do mercado interno

Desambiguações de topônimos